Sipilos (en grec: Sipylos, Σίπυλος; en llatí: Sipylus; en turc: Spil Dağı) és una muntanya propera a la muntanya Tmolos i localitzada a l'antiga Lídia, entre el riu Hermos, la ciutat d'Esmirna i la ciutat de Magnèsia del Sipilos. A la part est, la tradició diu que hi havia una ciutat anomenada Tantalis, que després es va dir Sipilos, que fou capital dels meonis, que suposadament fou destruïda per un terratrèmol i engolida, i al seu lloc va sortir un petit llac que es va dir Sale o Saloe. Plini el Vell diu que a la mateixa zona hi va haver després altres ciutats: Archaeopolis, Colpe i Lebade. Pausànies anomena el llac com a maresma de Tantalos i diu que la tomba de Tàntal era a la rodalia i que al cim de la muntanya hi havia el tron de la muntanya al temple de Cíbele o Plastene.

La ciutat de Magnèsia del Sipilos, a la rodalia, fou teatre de la batalla del mateix nom (190 aC), que va donar a Roma el domini de l'Àsia Menor occidental.

Muntanyes de Turquia